Chiesa del Gesù, a Roma, la Chiesa Madre della Compagnia di Gesù

 Chiesa dei Gesuiti, a Lucerna
 Chiesa dei Gesuiti, a Varsavia
 Chiesa dei Gesuiti, a Venezia
 Chiesa dei Gesuiti, a Vienna